Джиллиан Белл (; род. , Лас-Вегас) — американская актриса, комик и сценарист.

Биография 
Джиллиан Ли Белл родилась 25 апреля 1984 года в Лас-Вегасе. В 2002 году окончила среднюю школу Бишоп Горман. Затем переехала в Лос-Анджелес, где стала участником скетч-труппы «The Groundlings».

Дебютировала на телевидении в 2006 году. Получила известность благодаря роли в сериале «Трудоголики», в котором снимается с 2011 года, а также ролям в фильмах «Мачо и ботан 2» и «Ужастики». С 2009 по 2010 год была одним из сценаристов шоу «Субботним вечером в прямом эфире».

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Выпускники Средней школы епископа Гормана
Киноактрисы США